Jungfru kan syfta på:

 Jungfru – en ogift kvinna eller en kvinna som inte haft samlag
 Hembiträde – en flicka eller kvinna som är anställd att utföra husliga sysslor i arbetsgivares privathem 
 Barnflicka –  en ung flicka eller kvinna som under en längre tid är anställd av en privat arbetsgivare med huvuduppgift att mot betalning ta hand om sin arbetsgivares barn i dennas hem
 Jungfru (mått) – ett gammalt rymdmått
 Järnjungfru – ett tortyrredskap
 Vantjungfru – ett trästycke med hål, som används då vanten fästs vid röst eller märs på äldre segelfartyg

Se även
 Jungfrun – flera betydelser
 Virgines capitales – de fyra jungfrumartyrerna
 Jungfruregeln – i äldre aritmetiska läroböcker namnet på ett särskilt räknesätt
 Jungfruresa – första resan med ett transportmedel, syftar oftast på en båt
 Jungfrukammare – ett rum avsett för inneboende husligt anställda flickor och kvinnor, som till exempel hembiträden och barnflickor
 Jungfrubur – i medeltidsskrifter de ogifta kvinnornas boningsrum
 Karusellen (sång), även kallad Jungfru skär
 Och flickan hon går i dansen, även kallad Och jungfrun hon går i dansen
 Jungfruöarna – en ögrupp som politiskt är indelad i Brittiska Jungfruöarna och Amerikanska Jungfruöarna